Die Physiker bezeichnet folgende Werke:
 Die Physiker, eine Komödie von Friedrich Dürrenmatt
 Die Physiker (Film), eine Verfilmung dieses Theaterstücks aus dem Jahre 1964